Имперското министерство на външните работи (, RMI) е правителствен орган на Германската империя. Съществува от 1870 до 1945 г.

До 1919 г. райхсминистърът на външните работи е ръководен от генералния секретар.

Райхсминистри (1919 – 1945)

Вижте също 
 Кабинет на Адолф Хитлер

Източници

Външни препратки 

  Външно министерство на Третия райх в немския сайт shoa.de
  Мемурандум Еврейския въпрос като фактор във външната политика, Ян Шумбург. 1939
  Краят на Вайцзекерската легенда. Интервю с Норберт Фрай. в: Днешно време, 28 октомври 2010.

Външни работи
Министерства на външните работи
Външна политика на Германия